Le nom verticille est transcrit du latin , dérivé de . Il est utilisé en biologie.

Botanique 
 Un verticille est un groupe d'au moins trois éléments semblables (feuilles, pétales) insérés au même niveau, en cercle autour d'un axe (tige ou rameau). Exemples : quatre verticilles d'éléments floraux chez les Apiacées, les Apocynacées et les Oléacées, cinq chez les Amaryllidacées, les Éricacées, les Fabacées et les Liliacées.

Zoologie 
 Par analogie avec les fleurs cycliques de la botanique, les verticilles d'une anémone de mer sont les cycles de tentacules disposés successivement autour de l'orifice buccal. Exemple : cinq verticilles chez Condylactis aurantiaca.
 Chez les mollusques, un verticille est un tour complet de la coquille spirale. Exemple : 4,5 à 5 verticilles chez Pyrenaearia carascalopsis ou Pyrenaearia parva.